Lanfranchi ist der Familienname folgender Personen:

 
 Antonio Lanfranchi (1946–2015), Erzbischof von Modena-Nonantola
 Denise Perrier Lanfranchi (* 1935), französisches Model und Schauspielerin
 Gaetano Lanfranchi (1901–1983), italienischer Bobfahrer
 Jean Lanfranchi (1923–2012), französischer Fußballspieler und -trainer

 Marcel Lanfranchi (1921–2013), französischer Fußballspieler und -trainer
 Mario Lanfranchi (1927–2022), italienischer Opern- und Filmregisseur
 Paolo Lanfranchi (* 1968), italienischer Radrennfahrer
 Pierre Lanfranchi (* 1959), französischer Historiker 
 Uberto Lanfranchi († 1137), Erzbischof von Pisa

Siehe auch:
 Lanfrank
 Laffranchi